

Persone
Filippo Venuti (1709-1769) – abate, archeologo ed enciclopedista italiano
Filippo Venuti (1531-1587) – linguista e lessicografo italiano
Joe Venuti (1903-1978) – violinista statunitense
Lawrence Venuti – traduttore e teorico della traduzione statunitense
Lorenzo Venuti – calciatore italiano
Marcello Venuti (1700-1755) – archeologo italiano
Mario Venuti (1963) – cantautore italiano
Pietro Venuti – militare italiano, decorato con medaglia d'oro al Valor Militare
Ridolfino Venuti (1705-1763) – abate, storico e archeologo italiano

Altro 
 Pietro Venuti (S 528) – sommergibile italiano